Пуерта Чика има више значења:

 Пуерта Чика, Крусеро Потрериљос (Хокотепек), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерта Чика, Барио Секо (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику